Harbach heißen folgende geographische Objekte:

 Harbach (Landkreis Altenkirchen),  Gemeinde in Rheinland-Pfalz

Gemeindeteile:
 Harbach (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen im Landkreis Erding, Bayern
 Harbach (Grünberg), Ortsteil der Stadt Grünberg im Landkreis Gießen, Hessen
 Harbach (Hilders), Ortsteil der Gemeinde Hilders im Landkreis Fulda, Hessen
 Harbach (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Harbach (Murrhardt), Weiler der Stadt Murrhardt im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Harbach (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Harbach (Gemeinde Moorbad Harbach), Ort und Katastralgemeinde von Moorbad Harbach, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Harbach (Gemeinde St. Leonhard), Ortschaft der Gemeinde St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Harbach (Gemeinde Bad Hofgastein), Katastralgemeinde von Bad Hofgastein, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg
 Harbach (Urfahr), Siedlung im Stadtteil Urfahr von Linz, Oberösterreich

Baulichkeiten:
 Edelsitz zu Harbach, vom 15. bis 17. Jahrhundert im Stadtteil Urfahr von Linz, Oberösterreich
 Schloss Harbach, ein Schloss in Klagenfurt am Wörthersee

Gewässer:
 Harbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr in Sinzig, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Harbach (Ailsbach), linker Zufluss des Ailsbachs vor Christanz, Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Harbach (Andelsbach), rechter Zufluss des Andelsbachs (zur Ablach) bei Pfullendorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Harbach (Aubach), rechter Oberlauf des Aubachs (ab einem Altarm der Donau bei Markt Wallsee-Sindelburg) bis etwa Thurnbüch, Markt Strengberg, beide Gemeinden Bezirk Amstetten, Niederösterreich 
 Harbach, deutscher Name des Hârtibaciu, Nebenfluss der Cibin (Zibin) in Siebenbürgen, Rumänien
 Harbach (Diesenleitenbach) auch Schießstättenbach, linker Zufluss des Diesenleitenbachs im Stadtteil Urfahr von Linz, Oberösterreich
 Harbach (Eisenbach), rechter Zufluss des Eisenbachs bei Hochtänn, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Harbach (Forstbach), linker Zufluss des Forstbachs (zum Mittelrhein) bei Bornich, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Harbach (Gasteiner Ache), rechter Zufluss der Gasteiner Ache in Harberg, Bad Hofgastein, Bezirk St. Johann im Pongau, Bundesland Salzburg
 Harbach (Hainbach), linker Zufluss des Hainbachs (zum Kettenbach an der österreichisch-tschechischen Grenze) bei Zulissen, Markt Rainbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Harbach (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs bei Hemmendorf, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Harbach (Melk), rechter Zufluss der Melk bei Lachau, Gemeinde St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Harbach (Mittlere Ebrach), linker Zufluss der Mittleren Ebrach bei Markt Ebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Harbach (Murr), rechter Zufluss der Murr bei Harbach, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Harbach (Regen), linker Zufluss des Regens in Reichenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Harbach (Sobach), linker Oberlauf des Sobachs (zum Henkenbach, zum Sulzbach, zur Jagst an der Ölmühle) bis vor die Schimmelsägmühle von Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Harbach (Steinach), linker Zufluss der Steinach vor Equarhofen, Gemeinde Simmershofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Harbach (Steyr), linker Zufluss der Steyr in Untergrünburg, Gemeinde Grünburg, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Harbach, linker Quellast des linken, danach erst Sobach sowie Henkenbach genannten Oberlaufs des Sulzbachs (zur oberen Jagst) bis zur Schimmelsägmühle, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Harbach (Unterbergbach), rechter Oberlauf des Unterbergbachs (zur auch Großarlbach genannten Großarler Ache) bis unter der Heimalm von Unterberg, Gemeinde Großarl, Bezirk St. Johann im Pongau, Bundesland Salzburg
 Harbach (Wultschaubach), linker Oberlauf des Wultschaubachs (zu Lainsitz) bis nach Harbach (Gemeinde Moorbad Harbach), Moorbad Harbach, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

 Charbach, rechter Zufluss der Wieseth in Elbersroth, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern

Sonstiges:
 Harbach (Frankenhardt), Waldgebiet südlich von Mainkling, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Harbach ist der Familienname folgender Personen:
 Chad Harbach (* 1975), amerikanischer Autor
 Josef Rainer von Harbach (1804–1870), österreichischer Gutsbesitzer und Laienkomponist
 Otto Harbach (1873–1963), amerikanischer Songtexter und Librettist
 Ralph Harbach (* 23. März 1948), US-amerikanischer Entomologe
 Victor Rainer-Harbach (1829–1903), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Haarbach (Begriffsklärung)
 Harbecke (Begriffsklärung)
 Harnbach (Begriffsklärung)
 Harrbach (Begriffsklärung)
 Horbach